Mone ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Franz Josef Mone (1796–1871), deutscher Archivar und Historiker
 Jean Mone (1500–1548), französisch-flämischer Bildhauer
 John Aloysius Mone (1929–2016), schottischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Paisley
 Mercedes Mone (* 1992), US-amerikanische Wrestlerin
 Michelle Mone (* 1971), britische Geschäftsfrau und Baronin auf Lebenszeit im House of Lords

Siehe auch:
 Mohne